Greensleeves (Engels volkslied), bekend 16e-eeuws anoniem volkslied
 Greensleeves (Smith), een compositie uit 1979 van Claude Thomas Smith
 Greensleeves Records, een Brits platenlabel